Барнаульские Троллейбусные Ремонтные Мастерские — промышленное предприятие Барнаула, основанное в 2000 году и закрытое в 2010 году. Было ориентировано на ремонт троллейбусов для городов Алтайского края.

История 
В 2000 году состоялся пуск БТРМ. Мастерские расположились на территории так и не запущенного в эксплуатацию 2-го троллейбусного депо.

К ноябрю 2001 года, в стенах БТРМ был создан проект КВР и изготовлен первый модернизированный троллейбус ЗиУ-682 КВР БТРМ, получивший впоследствии парковый номер 4001. Для ремонта была использована машина ЗиУ-682В-012 [В0А] № 4073 1989 года выпуска.  Так как этот образец был экспериментальным, в проект ремонта были внесены изменения.

В 2004 года на БТРМ были проведены работы по модернизации троллейбуса ЗиУ-683, бортовой номер 4008.

В июне 2006 года между правительством Алтайского края и ОАО «Белкоммунмаш» был подписан контракт  о поставках из Минска вБарнаул машинокомплектов троллейбусов. Тем самым минский завод планировал получить выходы на Сибирь и Дальний Восток.

В марте 2007 года на БТРМ была завершена сборка первого троллейбуса из машинокомплекта АКСМ-20101, получившего бортовой номер  4122. 13 апреля 2007 года на линию первого маршрута выходит первый троллейбус модели БКМ-20101 БТРМ.

В августе 2009 года сотрудники БТРМ завершают сборку машинокомплекта троллейбуса модели БКМ 32102Б. Первый низкопольный троллейбус получает бортовой номер 4130 и 24 августа 2009 года выходит на линию первого маршрута.

В 2010 году лебединой песней БТРМ стало завершение КВР троллейбуса 4106 модели ЗиУ-682В-012 [В0А] 1990 года выпуска.

Всего для Барнаула и Рубцовска БТРМ модернизировал 25 троллейбусов и собрал 15 троллейбусов из минских машинокомплектов.

После ликвидации предприятия в середине 2010 года помещения на территории БТРМ сдаются в аренду. Троллейбусы, отправленные на модернизацию,  были списаны и разобраны на запчасти.

Троллейбусы, произведённые на заводе

Модели 

 ЗиУ-682 КВР БТРМ — одиночный троллейбус, модернизация троллейбуса ЗиУ-9, с вынесением электрооборудования на крышу, обновлением салона и замены частей кузов.
 ЗиУ-683 КВР БТРМ  — сочленённый троллейбус, модернизация троллейбуса ЗиУ-10, с вынесением электрооборудования на крышу, обновлением салона и замены частей кузов.
 БКМ-20101 БТРМ — одиночный троллейбус, собранный из машинокомплекта троллейбуса АКСМ-20101. 
 БКМ 32102Б — одиночный низкопольный троллейбус, собранный из машинокомплекта троллейбуса  АКСМ-32102.
 Ikarus-БТРМ - планировалось переоборудование списанных автобусов марок Ikarus-260 и Ikarus-280 в троллейбусы: Ikarus-260Т БТРМ и Ikarus-280Т БТРМ. 
 БКМ-21301 БТРМ — сочленённый троллейбус. Планировалось собирать из машинокомплектов троллейбуса АКСМ-213, с последующей продажей в города Сибири и Дальнего Востока.
 БКМ 33302Б — сочленённый низкопольный троллейбус, Планировалось собирать из машинокомплектов троллейбуса  АКСМ-33302, с последующей продажей в города Сибири и Дальнего Востока.

Галерея 

Организации по алфавиту
Предприятия автомобильной промышленности СССР
Барнаульский троллейбусный завод
Предприятия Барнаула
Производители троллейбусов России
Появились в 2000 году в России
2000 год в Алтайском крае
Предприятия, основанные в 2000 году